Rollhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Rollhäuser (1919–2003), deutscher Mediziner
 Lorenz Rollhäuser (* 1953), deutscher Hörfunkautor.